Santa Eulalia de Oscos kan syfta på:

Spanien 

 Santa Eulalia de Oscos (kommun), Asturien, Province of Asturias, 
 Santa Eulalia de Oscos (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias,